Wye River ist der Name folgender

Flüsse: 
 Wye River (Maryland) in den Vereinigten Staaten
 Wye River (Neuseeland) auf der Südinsel Neuseelands
 Wye River (Swan River), Nebenfluss des Swan River, Australien
 Wye River (Fluss, Victoria) in Australien
 Wye River (Ontario) in Kanada

Orte:
 Wye River (South Australia), Australien
 Wye River (Victoria), Australien

Siehe auch:
 River Wye (Begriffsklärung)